Takuma Sato, japonski dirkač Formule 1, * 28. januar 1977, Tokio, Japonska.

Takuma Sato je japonski dirkač Formule 1. Debitiral je v sezoni 2002 z Jordanom in prišel do prvih točk šele na zadnji dirki, domači Veliki nagradi Japonske s petim mestom. V sezoni 2003 je dobil priložnost le na eni dirki, in sicer Veliki nagradi Japonske v moštvu BAR, spet je na domači dirki pripel do točk in sicer za šesto mesto. Tako je prepričal vodilne pri BARu in tam dirkal še prihodnji dve sezoni  in . Sezona 2004 je bila njegova daleč najboljša za zdaj v kariere, dosegel je tudi prve stopničke na Veliki nagradi ZDA ter še osem uvrstitev med dobitnike točk. Nato je v naslednji sezoni sledilo razočaranje z eno samo točko na Veliki nagradi Madžarske. Pred sezono 2006 pa je prestopil v novo japonsko moštvo Super Aguri in dosegel najboljšo uvrstitev moštva na zadnji dirki za Veliko nagrado Brazilije z desetim mestom. Tudi v sezoni 2007 je ostal zvest omenjenemu japonskemu moštvu, ko se mu je dvakrat uspelo uvrstiti med dobitnike točk, skupno pa je zasedel sedemnajsto mesto s štirimi točkami. Zmagal je na dirkah Indianapolis 500 v letih 2017 in 2020.

Dirkaški rezultati

Pregled rezultatov

Formula 1
(legenda) (poševne dirke pomenijo najhitrejši krog)

Glej tudi

 Seznam japonskih dirkačev

Japonski dirkači
Japonski vozniki Formule 1
Jordanovi dirkači Formule 1
BAR-ovi dirkači Formule 1
Super Agurijevi dirkači Formule 1